Facets (sfaccettature in lingua inglese) può indicare:
 Facets – album di Jim Croce del 1966
 Facets – raccolta di Miles Davis del 1967
 Facets – album di Moondog del 1981
 Viaggi nella memoria (Facets) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Fast Analog Computing with Emergent Transient States (FACETS) – progetto scientifico